The Escape (1914), een film van D.W. Griffith
 The Escape (1928), een film van Richard Rosson
 The Escape (1939), een film van Ricardo Cortez
 La carapate (1978), een film van Gérard Oury, Engelse titel The Escape
 The Escape (1998), een televisiefilm van Stuart Gillard
 La fuga (2001), een film van Eduardo Mignogna, Engelse titel The Escape
 Flugten (2009), een film van Kathrine Windfeld, Engelse titel The Escape
 De ontsnapping (2015), een film van Ineke Houtman, Engelse titel The Escape